Fear (band), een Amerikaanse band
Fear (film), een Amerikaanse film uit 1996
F.E.A.R., een computerspel
Fear (Jeff Abbott), een roman van Jeff Abbott uit 2006
Fear (ER), een aflevering van ER
Fear, een nummer van X Ambassadors
Fuck everyone and run (FEAR), een album van Marillion